Coriandoli – piccoli pezzi di carta colorata da lanciare, tipici del carnevale
Coriandoli – singolo di Mina del 1960
Coriandoli – canzone di Marcella Bella del 1981, dall'album Marcella Bella
I Coriandoli – collana di Garzanti Libri pubblicata dal 1989 al 1996